GÖK ist die Abkürzung für:

 Geologische Karte der Republik Österreich, geologisches Standardwerk
 Gesellschaft Österreichischer Kakteenfreunde, Grazer Verein

Siehe auch:
 Gök (Name)
 Gok (Begriffsklärung)

Abkürzung